Nicholls (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Agnes Nicholls (Cheltenham, 1877 - Londres, 1959), cantant anglesa
 Craig Nicholls (1977, Sydney, Austràlia), músic
 Frederick Nicholls (Birmingham, 1871 - 1952), compositor anglès